Кубок Люксембургу з футболу 2015–2016 — 91-й розіграш кубкового футбольного турніру в Люксембурзі. Титул здобув Ф91 Дюделанж.

Календар

Регламент 
Згідно з регламентом у перших чотирьох раундах грають клуби нижчих дивізіонів, клуби Національного футбольного дивізіону Люксембургу стартують з п'ятого раунду. На всіх стадіях команди грають по одному матчу.

П'ятий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 листопада 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 листопада 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 листопада 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 листопада 2015

|}

Шостий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 грудня 2015

|}

Чвертьфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 квітня 2016

|}

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 травня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Люксембургу на soccerway 

2015—16
Люксембург
Люксембург
2015 у люксембурзькому спорті
2016 у люксембурзькому спорті